Johannes Kromayer kan syfta på:

* Johannes Kromayer (1576–1643), tysk teolog och skolreformator
 Johannes Kromayer (1859–1934), tysk antikhistoriker